

Toponyme
 Sables, ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Briosne-lès-Sables.

Fiction 
 Sables, film de Dimitri Kirsanoff sorti en 1929.
 Sables, nouvelle de Stephen King publiée en 1984.

Voir aussi
 Baie-des-Sables, municipalité de village du Québec
 Briosne-lès-Sables, commune française de la Sarthe
 Lac-aux-Sables, municipalité de paroisse du Québec
 Plaine des Sables, plateau des Hauts de l'île de La Réunion
 Les Sables-d'Olonne, commune française de la Vendée
 Sables-d'Or-les-Pins, station balnéaire française des Côtes-d'Armor
 Les Sables - Vendée Journal, journal régional français

 

Homonymie de toponyme